Robert Henry est un nom pouvant désigner:

Homme politique
 (1788-1826), homme politique américain du Kentucky
Robert Henry (1845-1918), homme politique canadien en Ontario
 (1864-1931), homme politique américain du Texas
 (1890-1946), homme politique américain du Wisconsin
 (1921-1981), maire américain de Springfield, Ohio
 (né en 1953), homme politique américain de l'Oklahoma

Sport
 (né en 1954), compétiteur britannique de speedway
 (né en 1990), joueur américain de football américain

Autre
Robert Henry (1718-1790), historien écossais
 (1889-1970), historien et homme d'affaires américain
 (1923-1944), soldat américain 
 (1931-1971), acteur et cascadeur américain

Voir aussi
Robert Henri (1865-1929), peintre et professeur américain

Henry, Robert